

Населені пункти та їхні частини

 Ґжимали — село в гміні Косув-Ляцький Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Ґжимали — село в гміні Замбрув Замбровського повіту Підляського воєводства
 Ґжимали — село в гміні Новоґруд Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Ґжимали — частина села Добри-Ляс у гміні Збуйна Ломжинського повіту Підляського воєводства

Примітки